Raimondi ima više značenja:
 Raimondi, Savona
 Raimondi, Torino